Костича́ны (, ) — село в Новоселицком районе Черновицкой области на Западной Украине (Буковина). Первое письменное упоминание датируется ещё 1619 годом. Село находится на берегу реки Прут приблизительно в 50 км от Черновиц, здесь родился известный бессарабский писатель, поэт и политик Ион Ватаману.

Ссылки 
 Костичаны на сайте Верховной рады Украины
 про Костичаны
 Костичаны на Panoramio

Населённые пункты Новоселицкого района (Черновицкая область)